Under My Skin — segundo álbum de estúdio da cantora canadense Avril Lavigne.

 Under My Skin — álbum de Sepultura (banda)

Desambiguações de música